Puriana är ett släkte av kräftdjur. Puriana ingår i familjen Trachyleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Puriana